Lash wa Juwayn (district)
 Lash wa Juwayn (ville)